Vale, családnév

 Amerikai Egyesült Államok
 Vale (Colorado)
 Vale (Dél-Dakota)
 Vale (Avery megye, Észak-Karolina)
 Vale (Catawba megye, Észak-Karolina)
 Vale (Lincoln megye, Észak-Karolina)
 Vale (Maryland)
 Vale (Nyugat-Virginia)
 Vale (Oregon)

 Vale-alagút – alagút Missouriban

 Grúzia
 Vale (Grúzia)

 Norvégia
 Våle

 Portugália
 Vale (Portugália)

 Románia
 Vale (Kecsed község)
 Vale (Maroshévíz)

 Vále